Алекса́ндр Серге́евич Пу́шкин: Пушкин, Александр Сергеевич (1799—1837) — русский поэт, драматург и прозаик.
 Пушкин, Александр Сергеевич (1929—1997) — советский офицер-подводник, контр-адмирал.